Шало́я () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Шалоя, Антонио (1817—1877) — итальянский экономист и политик.
 Шалоя, Антонио (1879—1962) — итальянский юрист и политик.
 Шалоя, Витторио (1856—1933) — итальянский политический деятель (в 1909 министр иностранных дел, в 1919—1920 министр юстиции), писатель.
 Шалоя, Тоти (настоящее имя Антонио Шалоя; 1915—1998) — итальянский художник и поэт.